Annie Get Your Gun ist der englische Originaltitel

 eines Musicals aus dem Jahr 1946 von Irving Berlin, siehe Annie Get Your Gun (Musical)
 einer gleichnamigen Verfilmung dieses Musicals aus dem Jahr 1950 von George Sydney, siehe Duell in der Manege